Санта-Роса () — город и муниципалитет на юго-западе Колумбии, на территории департамента Каука. Входит в состав  провинции.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1870 году. Муниципалитет Санта-Роса был выделен в отдельную административную единицу в 1872 году.

Географическое положение 

Город расположен в южной части департамента, в горной местности Центральной Кордильеры, на правом берегу реки Какеты, на расстоянии приблизительно 80 километров к югу от города Попаян, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1727 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Санта-Роса граничит на северо-западе с территориями муниципалитетов Сан-Себастьян и Боливар, на юго-востоке — с муниципалитетом Пьямонте, на северо-востоке — с территорией департамента Уила, на юге — с территорией департамента Путумайо, на западе — с территорией департамента Нариньо. Площадь муниципалитета составляет 3198 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 10 480 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,5 % от населения Санта-Росы, женщины — соответственно 48,5 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 71,7 % от населения города; индейцы — 24,9 %; негры, мулаты и райсальцы — 3,4 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 86,2 %.

Экономика 
Большинство населения занято в сельском хозяйстве.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Каука